On trouvera ci-après la liste de tous les membres de l'Institut d'Estudis Catalans, depuis la création de l'Institut en 1907.

Types de membres 
Les statuts de l'Institut d'Estudis Catalans, adoptés les  et , prévoient quatre types de membres :
 Membres ordinaires (numeraris) (art. 13). Ils assistent aux séances plénières et aux réunions de leur section, ils peuvent exercer des charges au sein de l'Institut, ils participent aux votes réglementaires et prendre part aux tâches de recherche de l'Institut.
 Membres émérites (emèrits) (art. 14). Ce sont des membres ordinaires, qui pour des raisons d'âge, ne sont pas astreints à leurs obligations institutionnelles. Ils peuvent participer aux séances plénières (art. 18).
 Membres supernumeraris (art. 15). Ils sont désignés en séance plénière.
 Membres correspondants (corresponents) (art. 16). Ce sont des personnes désignées en séance plénière qui collaborent aux tâches scientifiques de l'Institut, sans participer aux différents organes de l'institution.

Rappels historiques 

L'Institut d'Estudis Catalans est créé le .

Compte tenu de la nécessité de créer notamment une section de philologie de la langue catalane, une première réorganisation se tient en 1911, avec la constitution de trois sections : la Section d'histoire et d'archéologie, la Section de philologie et la Section des sciences. Chaque section comporte à cette époque 7 membres et l'IEC comporte donc 21 membres au total. La présidence de l'Institut est assurée alternativement par chacun des trois présidents de sections, la rotation a donc lieu tous les quatre mois. Un secrétaire général vient compléter l'exécutif de l'Institut.

En 1968, la Section des sciences est scindée en deux sections, une Section des sciences et une Section de philosophie et des sciences sociales. C'est également à cette époque qu'est supprimée la présidence tournante (entre les présidents de sections) et qu'un Conseil permanent est mis en place pour une durée de 3 ans, rééligible une fois. Ce Conseil est constitué d'un président, d'un vice-président et d'un trésorier, à côté du secrétaire général.

Le  sont approuvés de nouveaux statuts. Le nombre de membres par section passe de 7 à 21 et la Section des sciences disparaît par la création de 2 nouvelles sections, la Section des sciences et de la technologie et la Section des sciences biologiques. L'IEC comporte donc à partir de cette date cinq sections. La qualité de membre émérite est également créée à cette occasion.

Liste des membres ordinaires et émérites 

Quatre personnalités ont intégré l'IEC le  : Teresa Abelló i Güell, Montserrat Bacardí i Tomàs, 	Marià Carbonell i Buades et Miquel Molist Montaña. Les fiches biographiques sont à venir.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Bibliographie 
  .
 .
 .

Article connexe 
 Institut d'Estudis Catalans

Liens externes 
 
 

Membres de l'Institut d'Estudis Catalans
Iec
Institut d'Estudis Catalans